Hirt est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

 Al Hirt (1922–1999), trompettiste et chef d'orchestre américain ;
 Aloys Hirt (1759–1837), archéologue allemand ;
 André Hirt, philosophe français ;
 August Hirt, anatomiste, de nationalité allemande et suisse ;
 Éléonore Hirt (1919–2017), actrice française ;
 Hassan Hirt, athlète français ;
 Hermann Hirt (1865–1936), philologue et indo-européaniste allemand ;
 Jan Hirt (né en 1991), coureur cycliste tchèque ;
 Johannes Hirt (1859–1917), sculpteur allemand ;
 Peter Hirt, pilote suisse de course automobile.

Homonymie de patronyme germanique